Die Avon Championships of California 1981 waren ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 9. bis zum 15. Februar 1981 statt. Die US-Amerikanerin Andrea Jaeger holte den Titel im Einzel. Im Doppel triumphierte ihre Landsfrau Rosemary Casals an der Seite der Australierin Wendy Turnbull.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Oakland